Osofsky peut faire référence à : 
 Aileen Osofsky (1926-2010), philanthrope et joueuse de bridge américaine.
 Barbara Osofsky (née en 1937), mathématicienne américaine.